Eleonora Aragonská ( Leonor de Aragón, 20. února 1358 – 13. srpna 1382) byla kastilská královna.

Život 
Narodila se jako dcera aragonského krále Petra IV. a jeho třetí manželky Eleonory, dcery sicilského krále Petra II. 18. června 1375 byla v Sorii provdána za kastilského infanta Jana, svého vrstevníka. Sňatek byl součástí mírové dohody mezi Aragonií a Kastilií, sjednané 12. dubna 1374 v Almazánu a 10. května 1375 v Lleidě. Po sedmi letech manželství Eleonora zemřela při porodu dcery Eleonory a byla pohřbena v Kapli Nových králů v katedrále v Toledu.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Barcelonská dynastie
Trastámarové
Aragonské infantky
Kastilské královny
Narození v roce 1358
Narození 20. února
Úmrtí v roce 1382
Úmrtí 13. srpna
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v katedrále v Toledu
Ženy